De Allsvenskan 2008 was het 84ste seizoen van de strijd om het landskampioenschap in de hoogste voetbalcompetitie in Zweden. De competitie begon op 30 maart en eindigde op 9 november, en was uitgebreid met twee clubs.

De titelverdediger was IFK Göteborg. Kalmar FF werd na 30 wedstrijden kampioen met 64 punten en behaalde voor het eerst het landskampioenschap. Dat gebeurde onder leiding van trainer-coach Nanne Bergstrand. GIF Sundsvall en IFK Norrköping degradeerden rechtstreeks naar de Superettan.

In de 240 gespeelde wedstrijden werd in totaal 637 keer gescoord, goed voor een gemiddelde van 2,65 doelpunt per wedstrijd. Topscorer werd Patrik Ingelsten met negentien treffers.

Uitslagen

Eindstand
{| class="wikitable" style=" text-align:center; font-size:100%;" width="80%"
! width=5%|
! width=35%|Club
! width=5%|
! width=5%|
! width=5%|
! width=5%|
! width=5%|
! width=5%|
! width=5%|
! width=10%|Punten
|-style="background:#D0F0C0;"
|  || Kalmar FF ||30 ||20 ||4 ||6 ||70||32 || +38||64
|-style="background:#ccddff;"
|2 || IF Elfsborg  ||30 ||19 ||6 ||5 ||49||18 ||+31||63 
|-style="background:#ccddff;"
|3 || IFK Göteborg  ||30 ||15 ||9 ||6 ||50||26 || +24||54
|-style="background:#ccddff;"
|4 || Helsingborgs IF ||30 ||16 ||6 ||8 || 54||41 || +13||54 
|-
|5 ||AIK Fotboll ||30 ||12 ||9 ||9 ||36||32 ||+4||45
|-
|6 || Malmö FF ||30 ||12 ||8 ||10 ||51||46 || +5||44
|-
|7 || Örebro SK ||30 ||11 ||9 ||10 ||36||39 || –3 ||42
|-
|8 || Halmstads BK ||30 ||11 ||8 ||11 ||41||38 || +3||41
|-
|9 || Hammarby IF ||30 ||11 ||8 ||11 ||44||51 || –7||41
|-
|10 || Trelleborgs FF ||30 ||9 ||13 ||8 ||33||31 || +2||40
|-
|11 || GAIS Göteborg ||30 ||9 ||11 ||10 ||30||36 || –6||38
|-
|12 || Djurgårdens IF ||30 ||9 ||9 ||12 ||30||41 ||–11||36
|-
|13 || Gefle IF ||30 ||7 ||7 ||16 ||33||42 || –9||28
|-style="background:#FFBBBB;"
|14 ||  Ljungskile SK ||30 ||6 ||6 ||18 ||23||52 ||–29||24
|-style="background:#FFCCCC;"
|15 ||  GIF Sundsvall ||30 ||5 ||7 ||18 ||26||54 || –28||22
|-style="background:#FFCCCC;"
|16 ||  IFK Norrköping ||30 ||4 ||8 ||18 ||31||58 || –27||'20
|}

Play-offs
Promotie/degradatie

Brommapojkarna wint op basis van uitdoelpunt en promoveert; Ljungskile SK degradeert naar de Superettan

Statistieken
 Topscorers In onderstaand overzicht zijn alleen de spelers opgenomen met tien of meer treffers achter hun naam.''

Meeste speelminuten
Bijgaand een overzicht van de spelers die in het seizoen 2008 in alle 30 competitieduels in actie kwamen voor hun club, van de eerste tot en met de laatste minuut.

Nederlanders
Onderstaande Nederlandse voetballers kwamen in het seizoen 2008 uit in de Allsvenskan.

Scheidsrechters

Toeschouwers

Kalmar FF
Bijgaand een overzicht van de spelers van Kalmar FF, die in het seizoen 2008 onder leiding van trainer-coach Nanne Bergstrand voor de eerste keer in de clubgeschiedenis kampioen van Zweden werden.

Zie ook
Svenska Cupen 2008
Zweeds voetbalelftal in 2008

Zweedse voetbalcompetitie
Competitievoetbal 2008